Jean Dulieu, pseudoniem van Jan van Oort (1921–2006), een Nederlandse kinderboekenschrijver en striptekenaar
 Jan van Oort (1867-1938), een Nederlandse kunstschilder en illustrator